Stordrift kan avse:

 Stordriftsfördel – de minskande styckkostnader som ofta uppkommer genom storskalig produktion
 Stordriftsnackdel – genomsnittskostnaden per producerad enhet ökar med ökad kvantitet

Se även
 Massproduktion – industriell produktion av varor i stor skala